Chinois ou chinois peut désigner :
 un citoyen de la Chine, membre d'une des ethnies de Chine, tout particulièrement l'ethnie majoritaire des Han ;
 plus rarement, un citoyen de Taïwan, mais plus couramment appelé  ;
 une citoyenneté chinoise ;
 une personne relevant de la diaspora chinoise — Han ou non — mais n'étant pas forcément citoyen chinois ;
 une personne d'origine asiatique à la Réunion, un Chinois ;
 une des nombreuses langues chinoises, principalement représentées par le mandarin, langue officielle à Taïwan et en Chine, le wu (shanghaïais/上海话, hangzhouhua/杭州话，wenzhouhua/温州话…), le cantonais (guangdonghua/广东话), le minnanhua (taïwanais/台湾话 et cháoshānhuà/潮汕话, également appelé chaozhouhua/潮州话, ou diojiu (retranscrit teochew) par les locuteurs), le chinois classique ;
 une des écritures chinoises, utilisées pour les langues Han, comme les Hanzi (souvent appelés sinogrammes en français), ou d'autres langues de Chine ;
 un ustensile de cuisine comparable à une passoire, mais avec une forme conique de chapeau chinois ;
 un gâteau alsacien ou allemand composé de brioche et de crème pâtissière ;
 une liqueur préparée à partir du fruit du bigaradier.

Articles connexes 
 
 Catégorie Langue chinoise
 Liste des langues chinoises
 Climat chinois
 Mandarin (langue)
 Pseudo-chinois
 
Boutique chinois